Мне бы в небо:
 «Мне бы в небо» (2001) — роман Уолтера Керна
 «Мне бы в небо» (2009) — художественный фильм Джейсона Райтмана
 «Мне бы в небо» — серия Азбуки Интернета Смешариков.
 «Мне бы в небо» — серия мультсериала Ми-ми-мишки.
 «Мне бы в небо» — песня из альбома «Пираты XXI века» российской рок-группы «Ленинград».